The Complete Studio Recordings je název kompilací a box setů různých umělců. 

 The Complete Studio Recordings (ABBA)
 The Complete Studio Recordings (The Doors)
 The Complete Studio Recordings (Led Zeppelin)